Schloss St. Ulrich steht für:

 Schloss St. Ulrich im Mühlkreis, Oberösterreich
 Wasserschloss St. Ulrich in Mücheln, Sachsen-Anhalt

Siehe auch:
 Ulrichsburg, Burgruine im Elsass